O consoană bătută laterală (sau pe scurt o bătută laterală) este o consoană vibrat produsă de întâlnirea a două organe articulare.

Bătută laterală, Consoană